Rut je lahko

v Sloveniji 
 Župnijska cerkev svetega Martina, Kranj, Šmartin pri Kranju v Občini Kranj

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
ime več naselij
 Šmartin pri Beljaku, nem. Sankt Martin (p.št. 9500), mesto Beljak
 Šmartin, pri Celovcu, nem. Sankt Martin (p.št. 9020), mesto Celovec
 Šmartin, pri Rožeku, nem. Sankt Martin (p.št. 9232), tržna občina Rožek
 Šmartin, pri Rudi, nem. Sankt Martin (p.št. 9113), občina Ruda
 Šmartin pri Šentpavlu, tudi Šmartin v Granitztalu, Šmartin v Granici, nem. Sankt Martin im Granitztal (p.št. 9470), občina Šentpavel v Labotski dolini
 Šmartin, pri Timenici, nem. Sankt Martin (p.št. 9064), tržna občina Štalenska gora
 Šmartin na Teholici, nem. Sankt Martin am Techelsberg, občina Teholica ob Vrbskem jezeru
 Šmartin, pri Trušnjah, nem. Sankt Martin (p.št. 9111), mestna občina Velikovec

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška